Лос Камачо има више значења:

 Лос Камачо (Тепезала), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Лос Камачо (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Камачо (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Камачо (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Камачо (Халостотитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику